Параску́н  — украинская фамилия, образована от крестильного имени Параскева, которое в переводе с греческого означает «пятница».

Известные носители:
 Параскун, Василий Кириллович (1924—1999) — участник Великой Отечественной войны, Полный Кавалер ордена Славы, советский агроном.
 Параскун, Юрий Федорович (род. 1948) — российский прокурор, государственный советник юстиции 2 класса, заслуженный юрист РФ, почетный работник прокуратуры России, прокурор Астраханской области (1988—1991), прокурор Алтайского края (1991—2004).

Примечания